Анг'я́н-ле-Бен, Анґ'ян-ле-Бен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 13 км на північ від Парижа, 20 км на схід від Сержі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 5261 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 11603,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 
 Офіційний сайт
 [ Розташування муніципалітету Анг'ян-ле-Бен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-д'Уаз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Валь-д'Уаз